Мелані Чисголм — британська попспівачка та автор-виконавець, колишня учасниця гурту «Spice Girls».
 Клан Чисголм — один з гірських шотландських кланів.
 Селлі Чисголм — американська біоокеанолог, фахівчиня з фітопланктону, займається дослідженнями ролі мікроорганізмів у формуванні морських екосистем.

Чисголм — місто, штат Міннесота
 Чисголм — переписна місцевість, штат Мен